Кирстен Карълайн Дънст (собственото име на немски, другите две , произношение на собственото име в САЩ Кърстън) е американска актриса от немски произход. Най-известна е с ролите си на Мери Джейн Уотсън в холивудската суперпродукция Спайдър-Мен и неговите две продължения.

Биография 

Родена е в Пойнт Плезънт, Ню Джърси, в семейството на Клаус и Инес Дънст. Баща ѝ е от немски произход и е медицински работник, а майка ѝ собственик на художествена галерия.

Филмография

Външни препратки 

 

Американски актриси
Деца актьори
Американски озвучаващи актриси
Американски режисьори
Американски феминистки
Модели от САЩ
Носители на награда „Сатурн“
Германци в САЩ
Хора от Ню Джърси